Ріхард Крайчек () — нідерландський тенісист чеського походження, активний у 1990-х — 2000-х роках, чемпіон Вімблдону.

Крайчек відомий у Нідерландах під прізвиськом Kraai, що означає ворона. Його сестра, Міхаелла, теж тенісистка. 

Титул вімблдонського чемпіона Крайчек здобув на турнірі 1996 року, в чвертьфіналі якого він здолав Піта Сампраса, завдавши йому єдиної поразки на Вімблдоні в період між 1993 та 2000 роками. 

З 2004 року Крайчек працює розпорядником тенісного турніру в Роттердамі.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 1 титул

Фінали турнірів серії Мастерс

Одиночний розряд: 6 (2–4)

Історія виступів

Одиночний розряд

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів

Виноски 

Нідерландські тенісисти
Переможці Вімблдонського турніру
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді